Río Gallegos kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Río Gallegos (provinshuvudstad), Santa Cruz, 
 Río Gallegos (vattendrag), Santa Cruz, 

Robotskapade Argentinaförgreningar